Кирилень:
 Кирилены (Сынжерейский район), Молдавия
 Кирилены (Унгенский район), Молдавия